Max Abraham (1860 -  1914) foi um botânico  alemão.

Ligações externas 
  

Botânicos da Alemanha